Лошаков — русская фамилия; имеет женскую форму Лошакова.

Известные носители 
 Лошаков, Ари (Аркадий Миронович) (Азрил Меерович; 1892—1941) — французский художник.
 Лошаков, Афанасий Ильич (1918—1944) — капитан, Герой Советского Союза.
 Лошаков, Владимир Григорьевич (1936—2022) — советский учёный.
 Лошаков, Михаил Миронович (также Шлойме-Мейлих Меерович и Соломон Миронович Лошаков; 1882 — после 1948) — русский, французский и советский живописец, педагог.
 Лошаков, Николай Кузьмич (1923—1984) — советский лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны.
 Лошаков, Олег Николаевич (род. 1936) — советский и российский художник-живописец, педагог.

Составные фамилии